Мищенки может означать:

Населённые пункты
На Украине присутствует 3 села с таким названием:
 Мищенки — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Мищенки — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Мищенки — село в Харьковском районе Харьковской области.

Роды
 Мищенко (Мищенки) — малороссийский дворянский род.